Östergötland eller Östgöta kan syfta på:  avser främst landskapet Östergötland i Sverige, men kan även avse:

Områden 
 Östergötland – ett landskap i Sverige.
 Östergötlands län – ett av Sveriges län
 Östergötlands läns valkrets – en valkrets
 Östergötlands läns med Norrköpings valkrets – en tidigare valkrets
 Östergötlands golfdistriktsförbund

Militär 
  – flera olika fartyg
 Östergötland-klass – en fartygsklass
 Östergötlands storregemente – ett regemente under tidigt 1600-tal
 Östgöta infanteriregemente – ett svenskt infanteriförband åren 1634–1791.
 Östgöta kavalleriregemente – ett svenskt kavalleriförband åren 1636–1791.
 Östgöta trängkår – ett svenskt trängförband åren 1902–1927.
 Östgöta flygflottilj – ett svenskt flygförband åren 1926–1974.
 Östgöta luftvärnsregemente – ett svenskt luftvärnsförband åren 1938–1963.
 Östgöta infanteriregemente – ett svenskt fältregemente åren 1942–1949.
 Östgötabrigaden – ett svenskt infanteriförband åren 1949–1961.
 Östgöta arméflygbataljon – ett svenskt helikopterförband åren 1963–1998.
 Östgöta helikopterbataljon – ett svenskt helikopterförband åren 1999–2004.

Övrigt 
 Region Östergötland – regionkommunen för Östergötlands län
 Hotell Östergötland – ett hotell och en restaurang i Stockholm
 Air Östergötland – en svensk flygresearrangör
 Östergötlands länsmuseum – ett museum i Linköping
 Östergötlands Dagblad – en tidning
 Länstidningen Östergötland – en tidning
 Extra Östergötland – en tidning
 Östgöta Enskilda Bank – en affärsbank
 SR Östergötland – en radiostation
 Östgötatrafiken – trafikhuvudman för kollektivtrafik inom Östergötlands län.
 Östgötaporten – en fotbollsarena i Norrköping.
 Östgöta Correspondenten – en svensk borgerlig morgontidning.
 Östgötapendeln – ett regiontåg inom Östergötlands län.
 Östgöta nation, Lund – en nation vid Lunds universitet.
 Östgöta nation, Uppsala – en nation vid Uppsala universitet.
 Östgötateatern – en regionteater med scener både i Norrköping och i Linköping.
 Östgöta Enskilda Bank – en svensk bank åren 1837–2011.
 Östgöta Nationskapell – ett studentstorband.